Rühling ist der Familienname von:

 Bernhard Rühling (* 1969), deutscher Ruderer
 Samuel Rühling (um 1586–1626), deutscher Kreuzkantor und Theologe
 Stefan Rühling (* 1958), deutscher Medienmanager

Siehe auch:
 Rüling